Dávid Ferenc (1520 k.–1579), az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke
 ifjabb Dávid Ferenc, az előbbi feltételezett fia
 Dávid Ferenc (1940–2019), művészettörténész
 Dávid Ferenc, politikus, a VOSZ volt főtitkára
 Dávid Ferenc, gyógyszerész, a Pécsi Orvostudományi Egyetem gyógyszertárának igazgatója
 Dávid Ferenc (1959), gyógyszerész, könyvkiadó